Obed je lahko:
 obed oz. obrok
 Obed, Orle (Hrvaška)